Wehrpflichtkrise bezeichnet: 
 eine politische und militärische Krise in Kanada, siehe Wehrpflichtkrise von 1917
 eine politische und militärische Krise in Kanada, siehe Wehrpflichtkrise von 1944